Everett est un patronyme et prénom anglo-saxon.

Patronyme 

 Adam Everett (né en 1977), joueur de baseball américain ;
 Andrew Everett (né en 1992), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Bill Everett (1917 - 1973), dessinateur de comics américain ;
 Brent Everett, acteur pornographique canadien né en 1984 ;
 Chad Everett (1937-2012), acteur américain  ;
 Charles Arthur Everett (1828 - 1909), homme politique canadien ;
 Daniel Everett, missionnaire et linguiste américain ;
 Danny Everett, nageur américain ;
 Edward Everett (1794 - 1865), homme politique américain ;
 Gerald Everett (né en 1994), joueur américain de football américain ;
 Hugh Everett (1930 - 1982), physicien américain ;
 James Everett (1889 - 1967), homme politique irlandais ;
 Louise Everett (1899-1959), peintre et sculptrice américaine ;
 Mark Everett (né en 1968), athlète américain
 Mark Oliver Everett (né en 1963), musicien américain du groupe Eels et fils de Hugh Everett ;
 Percival Everett (né en 1956), écrivain et professeur américain ;
 Rupert Everett (né en 1959), acteur britannique ;
 Sangoma Everett (né en 1952), musicien américain de jazz ;
 Terrell Everett (né en 1984) : joueur de basket-ball américain ;
 Terry Everett (né en 1937), homme politique américain.

Toponyme 

Everett est aussi le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Everett, situé dans l'État du Massachusetts ;
 Everett, situé dans l'État de Pennsylvanie ;
 Everett, situé dans l'État de Washington.
 
 Le district historique d'Everett, un district historique du comté de Summit, dans l'Ohio

Voir aussi

Liens internes 

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais